Frank Hoffmann (1938–2022) német-osztrák színművész, televíziós moderátor
 Frank Hoffmann (1959) német gépészmérnök, szász-anhalti politikus (Die Linke)
 Frank Hoffmann (1966) német újságíró, médiamenedzser (RTL, WeltN24)

Hasonló
 Frank Hofmann
 Frank Hoffman
 Franz Hoffmann